E3 может означать:

 Electronic Entertainment Expo (E³) — крупнейшая в мире ежегодная выставка-шоу индустрии видеоигр.
 Электропоезд серии E3 сети Синкансэн — электропоезда, строящиеся для японской сети высокоскоростных железных дорог Синкансэн с 1997 года.
 E3.series — программный комплекс.
 BMW E3 — семейство шестицилиндровых автомобилей категории «люкс» от немецкого автопроизводителя BMW.
 Motorola ROKR E3 — GSM/UMTS телефон компании Motorola.
 Boeing E-3 Sentry — американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения.
 Olympus E-3 — профессиональная цифровая однообъективная зеркальная камера фирмы Olympus
 E3 Харелбеке — ежегодная классическая однодневная велогонка.
 E3 — эстриол, эстрогенный стероидный гормон.